Bosnië-Herzegovina
 Batkovići (Čajniče), een plaats in de gemeente Čajniče in Bosnië-Herzegovina
 Batkovići (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde in Bosnië-Herzegovina
 Batkovići (Nevesinje), een plaats in de gemeente Nevesinje in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Batkovići (Priboj), een plaats in de Servische gemeente Priboj